Lipandra polysperma är en amarantväxtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av S. Fuentes, Uotila och Borsch. Lipandra polysperma ingår i släktet Lipandra och familjen amarantväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
polysperma

de:Vielsamiger Gänsefuß